Das Brazil Ladies Open 1999 war ein Damen-Tennisturnier in São Paulo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 2. bis 10. Oktober 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
WTA São Paulo